Wladimir Fedotow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Grigorjewitsch Fedotow (1943–2009), russischer Fußballspieler
 Wladimir Walentinowitsch Fedotow (* 1966), russischer Fußballspieler und -trainer